Delivered Duty Paid, un incoterm del comerç internacional
 Deutsche demokratische Partei o Partit Democràtic Alemany
 Distributed Data Protocol, un protocol client-servidor
 Dolby Digital Plus, un esquema de compressió d'àudio
 Dominicans Don't Play, una banda criminal als Estats Units i Espanya